Клопп () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Клопп, Онно (1822—1903) — немецкий историк, известен своими вельфскими, враждебными Пруссии взглядами.
 Клопп, Юрген (род. 1967) — немецкий футболист, ныне главный тренер английского клуба «Ливерпуль».

См. также 
 Клоп